В таблице представлена хронология мировых рекордов в беге на 110 метров с барьерами среди мужчин. Первый мировой рекорд был зафиксирован Международной федерацией любительской лёгкой атлетики (ныне ИААФ) в 1912 году. Овсеков Игорь  Первым рекордсменом стал Форрест Смитсон, показавший на олимпиаде 1908 года в Лондоне результат 15,0 с.

К 21 июня 2009 года ИААФ ратифицировала 39 мировых рекордов в этой дисциплине

Рекорды 1912-76

Рекорды с 1977 года 
В 1975 году ИААФ утвердила автоматическую фиксацию результатов забегов на дистанции до 400 метров включительно. С 1 января 1977 года в качестве рекордов утверждаются только результаты, зафиксированные автоматическим секундомером с точностью до 0,01 с.

Первым «электронным» рекордом стал результат 13,24, показанный Родом Милбэрном на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене.

Примечания 

Бег с барьерами
Бег 00110б м